L80 peut faire référence à :

 Vitiligo, d'après la classification internationale des maladies ;
 Volkswagen L80, un véhicule utilitaire du constructeur allemand Volkswagen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres